Илиодор (Лиодор) Александрович Износков (1835—1917) — российский деятель народного образования, краевед, действительный статский советник.

Действительный член Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете (1870), Братства святителя Гурия, Казанского губернского статистического комитета, действительный член Рязанской ученой архивной комиссии. Сотрудник «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона.

Биография 
Родился 15 августа 1835 года на Таишевском заводе Мамадышского уезда Казанской губернии, ныне пгт Кукмор Кукморского района Республики Татарстан.

Окончил 2-ю Казанскую гимназию (1853) и физико-математический факультет Казанского университета (1857).

Преподавал математику в Первой Казанской мужской гимназии.

В 1866—1869 годах — мировой посредник в Козьмодемьянском уезде, а в 1869—1871 годах — мировой судья в Лаишевском уезде.

В 1871—1874 годах инспектор, а в 1874—1889 — директор народных училищ Казанской губернии.

В 1889—1896 годах — директор Казанского реального училища.

В 1896—1907 годах — чиновник особых поручений при обер-прокуроре Святейшего Синода под руководством Победоносцева Константина Петровича, наблюдатель школ духовного ведомства среди нерусских народов Волжско-Камского края.

Сочувственно относился к Симбирской школе Яковлева, которой в 1912 году передал свою личную библиотеку; в 1927 году она вместе с частью архива Износкова поступила в Чувашский центральный музей.

Умер в 2.11.1917 года в Петрограде. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Обладал нумизматической и археологической коллекциями. Был знаком и вел переписку с Н. И. Ильминским.

Память 
 Материалы об И. А. Износкове имеются в архивах Ульяновской области и Казанского университета.
 В поселке Кукмор имеется улица Илиодора Износкова.

См. также 
 Сотрудник Братства святителя Гурия

Примечания

Литература 
 Износков Илиодор (Лиодор) Александрович  // Чувашская энциклопедия

Ссылки 
 Износков Илиодор Александрович 

Выпускники Второй Казанской гимназии
Преподаватели Первой Казанской гимназии
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Действительные статские советники
Коллекционеры монет